Eocetus schweinfurthi — вид вымерших млекопитающих из семейства Protocetidae инфраотряда китообразных (Cetacea). Единственный вид в роде Eocetus, хотя с момента описания рода к нему неоднократно относили вновь обнаруженные ископаемые остатки, однако ясности в вопросе об их таксономическом положении в настоящее время нет.

Голотип SMNS 10986 был найден в эоценовых породах (бартонский ярус) в горах Мокаттам на окраине Каира (Египет).

Ископаемые и таксоны, которые ранее считали относящимися к Eocetus

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
  (PDF)
 
 
 
 
 
 

Протоцетиды
†
Млекопитающие эоцена
Фоссилии, описанные в 1904 году